Йоанна Лещинская (; ), в замужестве Хентка () — польская гребчиха, выступавшая за сборную Польши по академической гребле в период 2007—2017 годов. Бронзовая призёрка летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, обладательница бронзовой медали чемпионата мира, серебряная и бронзовая призёрка чемпионатов Европы, победительница и призёрка многих регат национального значения.

Биография 
Йоанна Лещинская родилась 18 декабря 1988 года в Варшаве, Польша. Заниматься академической греблей начала в 2002 году, проходила подготовку в столичном гребном клубе WTW.

Впервые заявила о себе в гребле в 2007 году, когда вошла в основной состав польской национальной сборной и дебютировала в Кубке мира, в частности на этапе в Амстердаме заняла восьмое место в зачёте распашных рулевых восьмёрок. Также в этом сезоне была пятой на молодёжном мировом первенстве в Глазго.

В 2008 году в восьмёрках выиграла серебряную медаль на молодёжной регате в Бранденбурге, выступила на чемпионате Европы в Афинах, где показала на финише пятый результат.

В 2009 году в той же дисциплине взяла бронзу на молодёжном мировом первенстве в Рачице, тогда как на взрослых мировом первенстве в Познани и европейском первенстве в Бресте стала шестой и пятой соответственно.

На чемпионате Европы 2010 года в Монтемор-у-Велью была в восьмёрках шестой.

В 2011 году в восьмёрках получила бронзу на этапе Кубка мира в Гамбурге, заняла шестое место на европейском первенстве в Пловдиве, в то время как в парных четвёрках оказалась восьмой на мировом первенстве в Бледе.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, однако попасть здесь в число призёров не смогла — в программе парных четвёрок квалифицировалась лишь в утешительный финал B и расположилась в итоговом протоколе соревнований на восьмой строке. Кроме того, в этом сезоне добавила в послужной список бронзовую медаль, выигранную на чемпионате Европы в Варезе. За это выдающееся достижение по итогам сезона была награждена серебряным Крестом Заслуги.

В 2013 году побывала на чемпионате мира в Чхунджу, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную в парных четвёрках. При этом на чемпионате Европы в Севилье заняла итоговое пятое место.

На мировом первенстве 2014 года в Амстердаме стала восьмой.

В 2015 году взяла бронзу на домашнем чемпионате Европы в Познани, тогда как на чемпионате мира в Эгбелете показала в главном финале четвёртый результат.

Выиграв серебро на европейском первенстве в Бранденбурге и одержав победу на двух этапах Кубка мира, благополучно прошла отбор на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. В составе парного четырёхместного экипажа, куда также вошли гребчихи Мария Спрингвальд, Агнешка Кобус и Моника Цячух, финишировала в главном финале третьей позади команд из Германии и Нидерландов — тем самым завоевала бронзовую олимпийскую медаль.

После Олимпиады Лещинская осталась в составе гребной команды Польши и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2017 году в парных двойках она заняла пятое место на чемпионате Европы в Рачице.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Йоанна Лещинская  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Польши
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Награждённые серебряным крестом Заслуги